Minsk-Arena Ice Star 2017 – siódme zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2017/2018. Zawody rozgrywano od 26 do 29 października 2017 roku w hali Mińsk Arena w Mińsku.

Wśród solistów triumfował Rosjanin Siergiej Woronow, natomiast w rywalizacji solistek Kazaszka Elizabet Tursynbajewa. W parach sportowych zwyciężyli Rosjanie Aleksandra Bojkowa i Dmitrij Kozłowskij. Wśród par tanecznych triumfowali Włosi Anna Cappellini i Luca Lanotte.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2017
2017 w łyżwiarstwie figurowym
2017 na Białorusi